Cent je:
 Cent (peníze) – setina základní měnové jednotky, používaná v různých měnách
 Cent (hudba) – jednotka velikosti hudebního intervalu odpovídající setině temperovaného půltónu
 Cent (avoirdupois) – anglosaská jednotka hmotnosti odvozená od stonásobku libry
 Metrický cent – jednotka hmotnosti, stonásobek kilogramu

Cent. 
 zkratka pro centimetr
 zkratka pro století (angl. century)

Externí odkazy